Konstancie Aragonská (1239–1269) byla dcera Jakuba I. Aragonského a jeho druhé manželky Jolandy Uherské. Byla členkou barcelonské dynastie a sňatkem s Manuelem Kastilským byla kastilskou infantkou.

Jejími prarodiči z matčiny strany byli Ondřej II. Uherský a jeho druhá manželka Jolanda z Courtenay. Jejími prarodiči z otcovy strany byli Petr II. Aragonský a Marie z Montpellieru. Mezi její sourozence patřili Jakub II. Mallorský, Petr III. Aragonský, Jolanda, královna kastilská, a Isabela, královna francouzská.

V roce 1260 se Konstancie v Sorii provdala za infanta Manuela Kastilského, druhého syna Ferdinanda III. a jeho první manželky Alžběty Štaufské. Pár měl minimálně dvě děti:

 Alfons Manuel (1260/1261 –⁠ 1276, Montpellier, Francie). Zemřel bez potomků.
 Jolanda Manuela (1265 –⁠ 1314, Lisabon, Portugalsko), paní z Elche a Medellínu. Provdala se cca v roce 1287 za Alfonse Portugalského, syna Alfonse III. Portugalského.

Konstancie zemřela v roce 1269, takže se její manžel stal vdovcem. V roce 1274/1275 se znovu oženil s Beatrix Savojskou. Jejich synem byl Juan Manuel, kníže z Villeny, který byl nástupcem svého otce od doby, kdy syn Konstancie Alfons jako mladý zemřel.

Předkové

Odkazy

Reference 

Aragonské infantky
Aragonští
Narození v roce 1239
Úmrtí v roce 1269
Ženy